Leonard – imię męskie pochodzenia germańskiego
 Leonard – komiks

Miejscowości w USA:
 Leonard – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Leonard – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Leonard – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Shelby
 Leonard – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Leonard – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fannin
Gminy w USA:
 Leonard (ang. Leonard Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass